George Turner (1841–1910) – brytyjski malarz
 George Turner (1852–1932) – amerykański polityk, senator ze stanu Waszyngton
 George Turner (1851–1916) – australijski polityk, premier Wiktorii
 George Turner (1916–1997) – australijski pisarz i krytyk literacki
 George Turner (ur. 1940) – brytyjski polityk, parlamentarzysta